Chester-le-Street (plaats), plaats in Engeland
 Chester-le-Street (district), voormalig bestuurlijk gebied